Az Asztana FK csapatnévre két kazah labdarúgó-egyesület is utalhat:

 Asztana FK 2009-ben Lokomotiv Asztanaként alapított labdarúgóklub
 Asztana-64 FK 1964-ben alapított asztanai labdarúgóklub, a Zsenisz FK elődje